

Rodzaje norm 
 norma – w psychologii to konstrukt naukowy wyznaczający granice normalnych zachowań człowieka
 norma – w technice to dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzujący jak najszerzej pojętą działalność badawczą, technologiczną, produkcyjną, usługową
 w matematyce to:
 norma – w algebrze liniowej i analizie matematycznej funkcja z przestrzeni liniowej w zbiór  spełniająca określone warunki
 norma – w teorii grup przekrój normalizatorów wszystkich podgrup dla danej grupy
 norma – w teorii sterowania to norma stosowana w algorytmach sterowania
 norma – w aksjologii to powinność określonego zachowania się (pojęcie bardzo bliskie pojęciu wartości)
 Norma – dwuaktowa opera tragiczna z tekstem Felice Romaniego i muzyką Vincenzo Belliniego
 Norma – imię żeńskie stworzone przez Felice Romaniego, librecistę Normy Belliniego, dla tytułowej bohaterki tej opery
 Norma – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji Latina
 Norma− historyczna część Katowic

Wybrane normy 
 w filozofii normy moralne
 w naukach prawnych:
 norma prawna
 norma postępowania
 norma kompetencyjna
 w socjologii norma społeczna
 w językoznawstwie i kulturze języka norma językowa, norma stylistyczna
 w medycynie norma seksualna
 w technice norma przedmiotowa